MJT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Mitilene di Mitilene (Grecia)
 mjt – codice ISO 639-3 della lingua sauria paharia